RFC steht für:

 Ramoji Film City, ein Filmstudio-Komplex in Indien
 Reaktiv Frontalchromatographie, ein Verfahren zur Bestimmung katalytisch wirksamer Metalloberflächen
 Reconstruction Finance Corporation, eine von 1932 bis 1953 in den USA bestehende Regierungsinstitution
 Reduced Folate-Carrier, ein Transportprotein, siehe Folattransporter 1
 Reflection Characteristic, spezifische Reflexionseigenschaften von Objekten in Bezug auf Strahlung bei der Fernerkundung
 Reitendes Feldjägerkorps, seinerseits eine Kurzbezeichnung für das von 1740 bis 1918/1919 bestehende Königlich Preußische Reitende Feldjäger Corps
 Remote Function Call, eine englische Bezeichnung für eine Technik zur Implementierung von Software-Schnittstellen
 Request for Change, eine englische Bezeichnung für eine Änderungsanforderung im Änderungswesen von Projekten
 Request for Comments, eine englische Bezeichnung für eine Aufforderung zum Kommentieren eines Vorschlags; bezeichnet oft eine Reihe von technischen und organisatorischen Dokumenten zum Internet
 Reversible fuel cell, siehe Reversible Brennstoffzelle, eine Brennstoffzelle, die auch den Umkehrbetrieb zulässt
 RFC-Editor, eine Gruppe innerhalb der Internet Society (ISOC), die Requests for Comments in ihre endgültige Form bringt
 Royal Flying Corps, die britische Heeres-Luftwaffe von 1912 bis 1918
 Royal Football Club – bekannte Namensträger sind:
 RFC Lüttich, ein belgischer Fußballverein
 RFC Seraing, ein ehemaliger belgischer Fußballverein
 RFC Tournai, ein belgischer Fußballverein
 Rugby Football Club – bekannte Namensträger sind:
 Cardiff RFC, ein walisischer Rugbyverein
 Gloucester RFC, ein englischer Rugbyverein
 Llanelli RFC, ein walisischer Rugbyverein
 Moseley RFC, ein englischer Rugbyverein
 Neath RFC, ein walisischer Rugbyverein
 Newport RFC, ein walisischer Rugbyverein
 Swansea RFC, ein walisischer Rugbyverein

Abkürzung